Cartajima kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cartajima (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Cartajima (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar